Faschingbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bertl Faschingbauer (1915–1981), österreichische Kinderbuchautorin
 Gerald Faschingbauer (* 1976), deutscher Bauingenieur
 Sigi Faschingbauer (* 1940), österreichischer Künstler und Autor